La competizione della categoria pesi massimi (oltre 79,4 kg) di pugilato ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne dal 21 al 24 agosto 1924 al Vélodrome d'hiver di Parigi.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 08